

Населені пункти та їхні частини
 Мілянув — гміна в Парчівському повіті Люблінського воєводства
 Мілянув — село в гміні Мілянув Парчівського повіту Люблінського воєводства
 Мілянув — село в гміні Хинув Груєцького повіту Мазовецького воєводства
 Мілянув — частина села Млодохув у гміні Ґавлушовіце Мелецького повіту Підкарпатського воєводства

Примітки